Термин Сиријски обред се може односити на:

 Западносиријски обред, литургијски обред Сиријске оријентално-православне цркве, и Сиријске источно-католичке цркве
 Источносиријски обред, литургијски обред Асиријске цркве Истока, и Халдејске католичке цркве